Kabinett Saka steht für folgende Regierungen der Türkei:

 Kabinett Saka I (1947 bis 1948)
 Kabinett Saka II (1948 bis 1949)